Mariinskipaleis (Sint-Petersburg), het naar de Russische grootvorstin Maria Nikolajevna vernoemde paleis in Sint-Petersburg
Mariinskipaleis (Kiev), het naar de Russische tsarina Marie Alexandrovna vernoemde paleis in Kiev